Flo (For Lovers Of...) – sklep z upominkami
 Tore André Flo – norweski piłkarz
 Flo (Norwegia) – wieś w zachodniej Norwegii
 flo – wiek/piętro ordowiku
 FLO International – organizacja Fairtrade Labelling Organizations International

Zobacz też 
 Flo Rida – amerykański raper